Le Grand Prix moto de France 1975 est la première manche du Championnat du monde de vitesse moto 1975. La compétition s'est déroulée du 29 au  sur le circuit Paul Ricard au Castellet. C'est la  du Grand Prix moto de France et la  comptant pour le championnat du monde.

Résultats des 500 cm³

Résultats des 350 cm³

Résultats des 250 cm³

Résultats des 125 cm³

Résultats des Side-Cars

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1975
France
Sport en France en 1975
Sport en mars 1975